Volkswagen Touareg – samochód typu SUV niemieckiej marki Volkswagen
 Touareg – francuski niszczyciel typu Arabe